Andrzej Bachleda-Curuś (1923–2009) – tenore polacco
 Andrzej Bachleda-Curuś (1947) – sciatore alpino polacco, detto anche Andrzej Bachleda II
 Andrzej Bachleda-Curuś (1975) – sciatore alpino polacco, detto anche Andrzej Bachleda III